Bán Ferenc (1885–1938) író, újságíró
Bán Ferenc (?) építész, a Budapesti Városépítési Tervező Iroda (BUVÁTI) és a Kipszer munkatársa, a Belvárosi telefonközpont és a XV. Mézeskalács téri lakótelep tervezője
Bán Ferenc (1940) építész, a Nemzeti Színház Erzsébet térre szánt épületének tervezője, Kelet-Magyarország építészetének emblematikus figurája